Krzysztof Czajkowski (ur. XVIII w.) – marszałek powiatu żytomierskiego, uczestnik konfederacji barskiej
 Krzysztof Czajkowski (1939–2020) – burmistrz miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w latach 1989–2002
 Krzysztof Czajkowski (ur. 1956) – lekarz położnik i diabetolog, profesor nauk medycznych